Eparchia (diecezja) greckokatolicka i (diecezje) prawosławne z siedzibą w Stanisławowie (od 1962 Iwano-Frankiwsk).
 Greckokatolicka eparchia stanisławowska – diecezja unicka (greckokatolicka).
 Greckokatolicka archieparchia iwano-frankiwska
 Prawosławna eparchia stanisławowska – diecezja prawosławna, po zmianie nazwy Stanisławowa nazywana eparchią iwanofrankowską, obecnie jest to eparchia iwano-frankiwska UKP PM

Zobacz też: 
 Eparchia iwano-frankiwska (Patriarchat Kijowski) (Івано-Франківська єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату) – diecezja prawosławna UKP PK 
 Iwanofrankowska eparchia Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Івано-Франківська єпархія УАПЦ) – diecezja prawosławna UAKP